Buk-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Buk-gu, Busan, stadsdistrikt i Busan, 
 Buk-gu, Daegu, stadsdistrikt i Daegu, 
 Buk-gu, Gwangju, stadsdistrikt i Gwangju, 
 Buk-gu, Pohang, stadsdistrikt i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Buk-gu, Ulsan, stadsdistrikt i Ulsan,